Pro-Pain - хардкор/грув-метал группа из Нью-Йорка, образованная в 1991 году. Основателем группы является Гэри Мескил () и он является на данный момент единственным постоянным участником группы. Также в первый состав входили ударник Дэн Ричардсон и гитарист Том Климчук. На данный момент группа записала 15 студийных альбомов, выпустила 3 компиляции и по сей день успешно гастролирует по всему миру.

Состав 
 Гэри Мескил - бас-гитара, вокал (1991 - наши дни)
 Маршалл Стефанс - гитара (2007 - наши дни)
 Адам Филлипс - гитара (2011 - наши дни)
 Джонас Сандерс - ударные (2012 - наши дни)

Бывшие участники 
 Том Климчук - гитара (1991-2011)
 Дэн Ричардсон - ударные (1991-1997)
 Nick St. Denis - гитара (1994-1995)
 Майк Холлман - гитара (1994-1995)
 Роб Мошетти - гитара (1996-1998)
 Дэйв Чаварри - ударные (1997-1998)
 Майк Ханзэл - ударные (1998)
 Эрик Мэттьюс - ударные (1999-2003)
 Rich Ferjanic - ударные (2003-2004)
 JC Dwyer - ударные (2004-2009)
 Рик Халверсон - ударные (2009-2011)

Дискография

Студийные альбомы 
 1992 - Foul Taste of Freedom
 1994 - The Truth Hurts
 1996 - Contents Under Pressure
 1997 - Pro-Pain
 1999 - Act of God
 2000 - Round 6
 2002 - Shreds of Dignity
 2004 - Fistful of Hate
 2005 - Prophets of Doom
 2007 - Age of Tyranny - The Tenth Crusade
 2008 - No End in Sight
 2010 - Absolute Power
 2012 - Straight To The Dome
 2013 - The Final Revolution
 2015 - Voice Of Rebellion

Концертные альбомы 
 2001 - Road Rage

Компиляции 
 1998 - Best of Pro-Pain
 2005 - Best of Pro-Pain II
 2011 - 20 Years Of Hardcore

Видео-альбомы 
 2001 - Raw Video

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Pro-Pain
 Pro-Pain на MySpace

Хардкор-панк-группы США
Грув-метал-группы США
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Исполнители Nuclear Blast
Исполнители Regain Records
Исполнители SPV GmbH